

Оленди () — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Оленди () — село в гміні Морди Седлецького повіту Мазовецького воєводства

 Оленди () — село в гміні Рудка Більського повіту Підляського воєводства